Saint-Cernin se poate referi la:

 Saint-Cernin, Cantal
 Saint-Cernin, Lot

Altele 
 Saint-Cernin-de-Labarde
 Saint-Cernin-de-Larche
 Saint-Cernin-de-l'Herm
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)